Herman van Hoensbroeck kan zijn:

uit de tak heren van Hoensbroeck
 Herman I Hoen toe Broeck (1250-1288)
 Herman II Hoen 1e heer van Hoensbroeck (1340-1404)
 Herman III Hoen 3e heer van Hoensbroeck (1390-1454)
 Herman IV Hoen 6e heer van Hoensbroeck (1465-1543) en kanunnik van Luik en Maastricht
 Herman V Hoen monnik in de Abdij Kornelimünster (1510-1564)
 Herman VI Hoen monnik in de Abdij Kornelimünster (1527-) 
 Herman VII Hoen (1590-1647)
 Herman VIII Hoen (1648-)
 Herman IX Otto Hoen (1699-1762) graaf van Hoensbroeck-Geul, heer van Geulle, Bunde en Ulestraten, Erpicum en Grote Brogel, Monfrin, Gemine, Baillonville en Strasbourgh

uit de tak baronnen Hoen de Cartils
 Herman I Hoen de Cartils  (1537-)